Altman steht für:

 Altman (Film), Dokumentarfilm über den US-amerikanischen Regisseur von 2014

Personen:
 Alexander Altman (1878–1932), französischer Maler
 Amnon Altman (1935–2016), israelischer Altorientalist
 Benjamin Altman (1840–1913), US-amerikanischer Kaufmann und Kunstsammler
 Brian Altman (* 1988), US-amerikanischer Pokerspieler
 Bruce Altman (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler
 Dennis Altman (* 1943), australischer Politikwissenschaftler
 Doug Altman (1948–2018), britischer Statistiker
 Edward Altman (* 1941), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschafter (Altmanscher Z-Faktor)
 Ernst Altman (* 19. Jahrhundert; † 1916), deutscher Schachkomponist
 Ilja Alexandrowitsch Altman (* 1955), russischer Historiker
 Janina Altman (geborene Hescheles; 1931–2022), polnisch-israelische Chemikerin und Holocaustüberlebende

 Joseph Altman (1925–2016), US-amerikanischer Biologe
 Jūratė Kristina Kazickas-Altman (* 1943), US-amerikanisch-litauische Unternehmerin und Mäzenin
 Mosche Altman (1890–1981), russischer jiddischer Schriftsteller
 Natan Issajewitsch Altman (1889–1970), russisch-sowjetischer Maler und Bildhauer
 Omri Altman (* 1994), israelischer Fußballspieler
 Robert Altman (1925–2006), US-amerikanischer Regisseur, Autorenfilmer und Fernsehproduzent
 Ronen Altman Kaydar (* 1972), israelischer Autor, Dichter und Übersetzer
 Sam Altman (* 1985), US-amerikanischer Unternehmer, Investor und Programmierer
 Scott Douglas Altman (* 1959), US-amerikanischer Astronaut
 Sidney Altman (1939–2022), kanadischer Physiker und Biochemiker (1989 Nobelpreis für Chemie)
 Stephen Altman (* 1956), Szenenbildner

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Altman (Colorado), im Teller County – nicht mehr existent
 Altman (Georgia), im Screven County
 Altman (Pennsylvania), im Lawrence County
 Altman (West Virginia), im Boone County

Siehe auch:
 Altman Lake (Begriffsklärung)
 Altman Pond (Begriffsklärung)
 Altmann (Begriffsklärung)